The Triangle – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
The Triangle – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
The Triangle – film del 1953 diretto da Leslie Arliss, Lance Comfort, Bernard Knowles
Mistero alle Bermuda (The Triangle) – film del 2001 diretto da Lewis Teague